Neoptolemos (Grieks: ) of Neoptolemus (Latijn), door Vergilius in zijn Aeneïs ook Pyrrhus genoemd, is een figuur uit de Griekse mythologie. Hij is de zoon van de held Achilles en Deidameia, dochter van koning Lykomedes van Skyros.

Neoptolemos speelde een belangrijke rol in de Trojaanse Oorlog. Na de dood van zijn vader Achilles vertelde de ziener Helenos de Grieken dat ze Troje zouden innemen als ze Achilles' zoon konden overhalen om mee te strijden. Bovendien moesten ze de beschikking krijgen over de pijlen en boog van Herakles. Het lukte Odysseus om Neoptolemos, die er aanvankelijk niets voor voelde om zijn akkers achter te laten, over te halen.

Neoptolemos was een van de helden die in het houten paard de stad binnenkwamen. Hij doodde eigenhandig Poleites en vervolgens diens vader Priamos, de koning van Troje. Na de val en inname van de stad sleepte Neoptolemos Hektors weduwe Andromache als zijn buit en bruid de stad uit, na eerst haar zoontje Astyanax van de toren te hebben gegooid. Hij kreeg drie kinderen met Andromache: Molossos, Pielos en Peramos. Later nam Neoptolemos Hermione tot vrouw. Daarna werd hij vermoord door Orestes, en gingen zijn drie kinderen met Andromache en Helenos mee.

In Sophocles' tragedie Philoktetes is Neoptolemos met Odysseus op het eiland Lemnos om de aldaar verblijvende Philoktetes, die de boog van Herakles heeft geërfd, over te halen om deel te nemen aan de Trojaanse Oorlog.

Stamboom

Trojaanse Oorlog
Mens in de Griekse mythologie